gmina Radłów w pow. oleskim, w woj. opolskim
 gmina Radłów w pow. tarnowskim, w woj. małopolskim